Гречи́шкин — русская фамилия. Женская форма Гречишкина.

Известные носители 
 Гречишкин, Вадим Сергеевич (1933—2010) — советский и российский учёный.
 
 Гречишкин, Дмитрий Владимирович (род. 1991) — украинский футболист.
 Иов (Гречишкин) (в миру Яков Иванович Гречишкин; 1895—1936) — православный епископ.
 
 Гречишкин, Роман Анатольевич (1981—2009) — российский актёр театра и кино.
 Гречишкин, Ростислав Михайлович (1941—2020) — советский, российский физик.
 Гречишкин, Сергей Сергеевич (псевдоним Василий Пригодич; 1948—2009) — российский филолог, литературный критик, поэт.

 Гречишкина, Мария Викторовна (род. 1985) — российская футболистка.

См. также 
 Гречишкина (вулкан)
 Гречишкино (значения)